Le HMS Esk peut faire référence à l'un des navires suivants de la Royal Navy:
 Le HMS Esk (1813), un navire de poste de 20 canons lancé en 1813. Il a été vendu en 1829.
 Le HMS Esk (1854), une corvette à hélice en bois lancée en 1854. Elle a été démantelée en 1870.
 Le HMS Esk (1877), une canonnière à hélice en fer lancée en 1877. Elle est vendue en 1903.
 Le HMS Esk (1905), une annexe transférée du ministère de la Guerre en 1905. Il a été vendu en 1920.
 Le HMS Esk (H15), un destroyer de classe E lancé en 1934. Il est coulé par une mine en 1940 au nord-ouest de Texel.

Références 
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .